Der Ausdruck Wechselschlag bezeichnet
eine Schwimmart: Wechselschlag (Schwimmsport)
eine Spieltechnik bei Saiteninstrumenten: Wechselschlag (Spieltechnik)